Hagiografies:
 Santa Maria, mare de Jesús, que les tradicions cristianes trinitàries associen amb la Mare de Déu
 Santa Maria Magdalena, personatge bíblic del Nou Testament deixeble de Jesús de Natzaret
 Santa Maria Egipciana o santa Maria Egipcíaca, penitent egípcia dels segles -
 Biografies: Francisco de Santa María y Fuentes, músic i monjo jeroni de l'últim quart del 
 Miscel·lània:
 Arc de Santa Maria, porta d'accés a la ciutat de Burgos
 Santa María (nau), vaixell amb què Cristòfor Colom va descobrir Amèrica
 Illa de Santa Maria, illa de l'arxipèlag de les Açores
 Entitats de població
 Catalunya:
 Camps de Santa Maria, nucli de població del municipi de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
 la Colònia de Santa Maria, nucli de població del municipi de Ripoll (Ripollès)
 Riu de Santa Maria, nucli de població del municipi de Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 El Pla de Santa Maria, municipi de l'Alt Camp
 Santa Maria de Merlès, municipi del Berguedà
 Santa Maria de Miralles, municipi de l'Anoia
 Santa Maria d'Oló, municipi del Bages
 Santa Maria de Palautordera, municipi del Vallès Oriental
 Santa Maria de Corcó, municipi d'Osona
 Santa Maria de Besora, municipi d'Osona
 Santa Maria de Martorelles, municipi del Vallès Oriental
 Santa Maria de Matamala, nucli de població del municipi de les Llosses (Ripollès)
 Santa Maria del Camí, nucli de població del municipi de Veciana (Anoia)
 Santa Maria de Camós, nucli de població del municipi de Camós (Pla de l'Estany)
 Santa Maria de Montmagastrell, nucli de població del municipi de Tàrrega (Urgell)
 Santa Maria de Gimenells, nucli de població del municipi de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià)
 Santa Maria de Meià, nucli de població del municipi de Vilanova de Meià (Noguera)
 Santa Maria de Llorell, nucli de població del municipi de Tossa de Mar (la Selva)
 Santa Maria de Sallent, municipi del Bages
 Santa Maria la Mar, municipi del Rosselló
 El Castell de Santa Maria, nucli de població del municipi de Sant Guim de Freixenet (la Segarra)
 el Vilar de Santa Maria, nom amb què era conegut anteriorment el municipi de Mas de Barberans (Montsià)
 Resta dels Països Catalans:
 El Puig de Santa Maria, municipi del Puig (l'Horta Nord)
 Santa Maria del Camí, municipi de Mallorca
 Santa Maria (Venda) vénda de la parròquia de Mare de Déu de Jesús, municipi de Santa Eulària des Riu, illa d'Eivissa.
 Resta del món:
 Auloron Santa Maria, ciutat del Bearn, a la Gascunya (Occitània)
 Santa Maria (Rio Grande do Sul), ciutat de l'estat de Rio Grande do Sul, al Brasil
 Santa Maria (Navarra), municipi de Navarra
 Santa Maria da Graça, freguesia de Setúbal, a Portugal
 Santa Maria Capua Vetere, municipi de la província de Caserta, a la Campània
 Santa Maria (Califòrnia)
 Edificis:
 Esglésies: Església de Santa Maria, diverses esglésies s'anomenen així
 Abadies:
 Santa Maria d'Arles, abadia benedictina d'Arles, al Vallespir
 Santa Maria d'Amer, abadia benedictina al municipi d'Amer (Selva)
 Capelles: Santa Maria del Castell de Calders (Bages)
 Catedrals:
 Catedral de Santa Maria, catedral de València
 Catedral de Santa Maria de l'Assumpció, catedral de Barbastre
 Catedral de Santa Maria del Romeral, catedral de Montsó
 Catedral de Santa Maria de la Vega, catedral de Tarassona
 Catedral de Santa Maria de Mediavilla, catedral de Terol
 Santa Maria del Fiore, catedral de Florència, d'art gòtic i del primer Renaixement italià
 Catedral de Santa Maria de Burgos, catedral de Burgos del gòtic castellà
 Santa Maria de Toledo, Catedral Primada de Toledo
 Monestirs:
 Santa Maria de Las Huelgas, monestir romànic cistercenc a la ciutat de Burgos
 Santa Maria de l'Estany, monestir romànic del municipi de l'Estany, al Moianès
 Santa Maria d'Alquézar o Monestir d'Alquézar, monestir romànic d'Alquézar, a l'Aragó
 Santa Maria d'Obarra, monestir romànic al municipi de Beranui, a la Ribagorça
 Santa Maria de Lavaix, monestir del Pont de Suert
 Santa Maria de Lladó, monestir augustinià del municipi de Lladó, a l'Alt Empordà
 Monestir de Santa Maria de Narbona, antic establiment depenent de l'abadia de Saint-Victor de Marsella
 Santa Maria de Pedralbes, monestir gòtic de monges clarisses a la part alta de Barcelona
 Santa Maria de Poblet, monestir cistercenc del municipi de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà
 Santa Maria de Ripoll, monestir benedictí de Ripoll del romànic català
 Santa Maria de Serrabona, priorat romànic del municipi de Bula d'Amunt (Rosselló)
 Santa Maria de Vilabertran, monestir romànic del municipi de Vilabertran (Alt Empordà)
 Santa Maria del Vilar, antiga canònica augustiniana del poble de Vilallonga dels Monts (Rosselló)
 Castells: Santa María de Alarcos o Al-Arak, antic castell andalusí prop de Ciudad Real